Вичита има више значења:
 Вичита
 Округ Вичита (Канзас)
 Округ Вичита (Тексас)
 Вичита Индијанци